Portfolio-Analyse ist

 in der Finanzmathematik ein Mittel zur Risikobetrachtung von diversifizierten Anlageportfolios, siehe Portfoliotheorie
 ein Vorgehen in der strategischen Produktplanung, siehe Produktlebenszyklus